Nok est un nom :
 Nok, la civilisation dominante au Nigeria, au premier millénaire avant notre ère.
 Nok Air, la compagnie aérienne thaïe, à bas coûts.
 NoK CrEW est un collectif de Graffiti-artistes de la région parisienne.
 NOK est aussi le nom d'une entreprise d'énergie suisse.
 NoK Boards est le nom d'un fabricant français de skateboards.
 NOK est un acronyme signifiant NOT OK ou NON OK (gestion qualité)
 NOK correspond à un mode de réglage du ping pour les abonnés Free ayant une ligne longue avec une grosse atténuation. Le mode NOK correspond souvent au passage en ReADSL du client.  
 Nok est un genre de passereaux de la famille des Pycnonotidae (bulbuls).

NOK est un code, qui signifie :
 couronne, la monnaie de la Norvège, selon la norme ISO 4217 (liste des codes des monnaies)

 aéroport de Nova Xavantina, aéroport de Nova Xavantina (Brésil), selon la liste des codes AITA des aéroports (son code OACI est SWXV).

Références 

Code